Серге́й Бори́сович Но́виков:
 Новиков, Сергей Борисович (1944—2010) — советский и российский астроном.
 Новиков, Сергей Борисович (род. 1961) — советский и российский футболист.